L'Épine (Altos-Alpes)
 L'Épine (Marne)
 L'Épine (Vendeia)

Desambiguações de topônimos